|-
| (211401) 2002 VX40||||1 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211402) 2002 VE50||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211403) 2002 VW52||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211404) 2002 VU57||||6 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (211405) 2002 VH61||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211406) 2002 VR69||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211407) 2002 VK73||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211408) 2002 VK86||||8 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211409) 2002 VE87||||8 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211410) 2002 VY92||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211411) 2002 VB98||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211412) 2002 VL103||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211413) 2002 VM111||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211414) 2002 VY111||||13 листопада 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211415) 2002 VA116||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211416) 2002 VP134||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211417) 2002 VW143||||4 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211418) 2002 WP12||||27 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211419) 2002 WS14||||28 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211420) 2002 WG22||||23 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211421) 2002 WD24||||16 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211422) 2002 WV24||||25 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211423) 2002 XE1||||1 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211424) 2002 XE9||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211425) 2002 XW17||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211426) 2002 XJ19||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211427) 2002 XK20||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211428) 2002 XN30||||6 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211429) 2002 XD37||||7 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211430) 2002 XN55||||10 грудня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211431) 2002 XZ58||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211432) 2002 XO63||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211433) 2002 XL66||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211434) 2002 XR95||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211435) 2002 YM9||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211436) 2002 YN10||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211437) 2002 YY15||||31 грудня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211438) 2002 YD18||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211439) 2002 YD23||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211440) 2003 AH25||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211441) 2003 AC51||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211442) 2003 AR52||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211443) 2003 AU52||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211444) 2003 AK53||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211445) 2003 AM65||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211446) 2003 AR65||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211447) 2003 AS70||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211448) 2003 AK76||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211449) 2003 AL81||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211450) 2003 BZ11||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211451) 2003 BV27||||26 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211452) 2003 BG28||||26 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211453) 2003 BC33||||27 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211454) 2003 BF33||||27 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (211455) 2003 BV36||||28 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211456) 2003 BD53||||27 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211457) 2003 BE62||||28 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211458) 2003 BJ64||||29 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211459) 2003 BZ74||||29 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211460) 2003 BJ83||||31 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211461) 2003 BB89||||28 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211462) 2003 BE92||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211463) 2003 BD93||||26 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (211464) 2003 CL2||||1 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (211465) 2003 CV13||||5 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (211466) 2003 CL14||||3 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211467) 2003 CN15||||4 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (211468) 2003 CS21||||2 лютого 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211469) 2003 DS3||||22 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211470) 2003 DA15||||25 лютого 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (211471) 2003 DS18||||21 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211472) 2003 DL24||||21 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211473) 2003 ER1||||4 березня 2003||Обсерваторія Сен-Веран||Обсерваторія Сен-Веран
|-
| (211474) 2003 EF19||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211475) 2003 ED23||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211476) 2003 EX37||||8 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211477) 2003 ET52||||8 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211478) 2003 EA55||||8 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211479) 2003 ET59||||13 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211480) 2003 FC7||||26 березня 2003||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (211481) 2003 FT18||||24 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211482) 2003 FN19||||25 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211483) 2003 FC84||||28 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211484) 2003 FP89||||29 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211485) 2003 FU106||||27 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211486) 2003 GK39||||6 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211487) 2003 GL47||||7 квітня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211488) 2003 HA44||||27 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211489) 2003 KP||2003 KP||22 травня 2003||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (211490) 2003 MZ||2003 MZ||22 червня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (211491) 2003 NQ6||||3 липня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211492) 2003 NE7||||7 липня 2003||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (211493) 2003 NL9||||1 липня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211494) 2003 NO10||||3 липня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (211495) 2003 OM7||||25 липня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211496) 2003 OD9||||23 липня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (211497) 2003 OW19||||31 липня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (211498) 2003 PA6||||1 серпня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (211499) 2003 PM7||||1 серпня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (211500) 2003 PD9||||4 серпня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

211400